Crocodyloidea — одна з трьох надродин крокодилів, дві інші — Alligatoroidea та Gavialoidea, і включає крокодилів. Crocodyloidea також може включати вимерлих Mekosuchinae, що мешкали в Австралазії від еоцену до голоцену, хоча це спірно.

На наведеній нижче кладограмі показано результати останнього дослідження та те, що Crocodyloidea може містити лише один додатковий таксон, крім Crocodylidae:

Примітки 

Крокодили